La 19 édition de l'Universiade d'été, compétition internationale universitaire multi-sports, s'est déroulée du 20 août au 31 août 1997 en Sicile, en Italie.

Disciplines 
 Athlétisme (résultats détaillés)
 Basket-ball
 Escrime
 Football
 Gymnastique
 Natation
 Plongeon
 Tennis
 Volley-ball
 Water-polo

Tableau des médailles

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération internationale du sport universitaire